Танутров —  русская фамилия кавказского происхождения.

 Танутровы — русский дворянский род грузинского католического (согласно мемуарам Г.Ф. Танутрова) или армянского (по данным армянских историков)  происхождения. 
 Его представители (в хронологическом порядке):
 Танутров, Захар Егорович (Георгиевич; до 1795 — после 1856) — генерал-майор, герой сражения при Кюрюк-Дара, георгиевский кавалер.
 Танутров, Фердинанд Егорович (Георгиевич; 1847 — 1907) — родственник предыдущего, полковник, начальник Кайтаго-Табасаранского округа Дагестанской области. 
 Танутров, Георгий Фердинандович (1888—1970) —  сын предыдущего, корнет (иногда ошибочно: поручик). В эмиграции во Франции. Автор мемуаров, переиздававшихся в России.

Также:
 Танутров, Игорь Николаевич  (род. 1938) — уральский учёный-металлург, доктор технических наук, старший научный сотрудник НИИ металлургии Уральского отделения РАН.

Примечания